Oṣó, Brymo-album

 Amerikai Egyesült Államok
 Oso (Kalifornia)
 Oso (Washington)